Rasmus est une forme raccourcie pour "Erasmus".

Patronyme

Nom de famille 
Rasmus est le nom de famille de 
 Colby Rasmus (né en 1986), joueur de champ extérieur au baseball ;
 Cory Rasmus (né en 1987), joueur de baseball ;

Prénom 
Rasmus fait partie des prénoms masculins islandais

 Liste des personnes dont le prénom est Rasmus

Musique  
 The Rasmus : groupe musical finlandais

Articles connexes 
 Rasmussen

Homonymie de patronyme